Laufrad steht für:

 Antrieb mit Muskelkraft, siehe Tretmühle
 Beschäftigungsspielzeug für Kleintiere, siehe Laufrad (Kleintier)
 Fahrrad ohne Pedale, siehe Draisine (Laufmaschine) #Kinderlaufrad
 Vorder- oder Hinterrad beim Fahrrad, siehe Laufrad (Fahrrad)
 nicht angetriebenes Rad einer Dampflokomotive, siehe Laufradsatz
 Teil einer Strömungsmaschine, siehe Laufrad (Strömungsmaschine)